, une ancienne localité submergée dans le lac Mead, lors de la mise en service du barrage Hoover, sur le fleuve Colorado.
 , un réseau des voies navigables au nord-ouest du lac Mead.